Grantley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Grantley, North Yorkshire, ort i England,

USA 

 Grantley (ort), Pennsylvania, York County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar